Николай Иванович Сивульский (; род. 12 апреля 1952, с. Золотники, Теребовлянский район, Тернопольская область, УССР, СССР — 29 декабря 2009 года, Киев, Украина) — украинский политический деятель.

Образование 

С 1969 года по 1973 год учился на финансово-экономическом факультете Тернопольского финансово-экономического института по специальности экономист.

Доктор экономических наук (1990), профессор. Кандидатская диссертация «Сущность и функции денег: особенности проявления в обращении» (Московский экономико-статистический институт, 1978). Докторская диссертация «Деньги и денежное обращение в условиях перехода к рыночной экономике» (Московский финансовый институт).

Академик Академии инженерных наук Украины.

Карьера 

 1973—1975 — ассистент кафедры финансов Тернопольского финансово-экономического института.
 1975—1978 — аспирант кафедры планирования народного хозяйства и финансов Московского экономико-статистического института.
 1978—1988 — ассистент, доцент кафедры денежного оборота и кредита Тернопольского финансово-экономического института.
 1988—1991 — докторант Московского экономико-статистического института.
 1991—1992 — профессор, завкафедрой денежного оборота и кредита Тернопольского финансово-экономического института.
 1992—1993 — первый заместитель председателя правления Нацбанка Украины.
 1993—1994 — заместитель председателя Агентства международного сотрудничества и инвестиций.
 1994—1996 — первый заместитель Министра финансов.
 1996—1997 — советник Премьер-министра Павла Лазаренко по вопросам банковской деятельности.
 1997—1998 — президент Украинского газоресурсного консорциума.
 Январь 2000 — январь 2001 — руководитель службы Вице-премьера по вопросам ТЭК Юлии Тимошенко.
 2003—2004 — завкафедрой банковского дела Открытого международного университета развития человека «Украина».

С марта по сентябрь 2005 года в первый раз руководил Главным контрольно-ревизионным управлением Украины. Ушел в отставку с роспуском первого правительства Юлии Тимошенко.

В 2006 и 2007 годы становится народным депутатом Украины (V и VI созывов) по списку Блока Юлии Тимошенко. Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина».

В декабре 2007 года Кабмин Юлии Тимошенко снова назначил Николая Сивульского руководителем Главного контрольно-ревизионного управления Украины.

29 декабря 2009 умер на 58-м году жизни. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище (участок № 33).

Семья 
Украинец. Родители Иван Иосифович (1932) и мать Евгения Ильинична (1933) — пенсионеры.

Жена Татьяна Васильевна (1954) — кандидат экономических наук, доцент Киевского национального экономического университета. Дочери Елена (1974) и Наталья (1976) — экономисты.

Источники 
 История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. / Колл. авт.; Под ред. и с предисл. А.Г. Грязновой. — 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 656 с.: ил. Вкл. I-LXIV. ISBN 5-279-02464-3.

Примечания

Ссылки 
 Досье на Liga.net
 Сивульский Николай / Вся Юлина рать

Выпускники Тернопольского национального экономического университета
Государственные деятели Украины
Похороненные на Байковом кладбище
Члены «Батькивщины»
Члены и члены-корреспонденты АИН Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Заместители министров Украины